Искусственный спутник — космический аппарат или любой иной искусственный объект, движущийся по орбите вокруг какого-либо небесного тела. Спутники бывают военные, исследовательские, метеорологические, геолокационные, спутники связи, широковещательные, навигационные.

 Искусственный спутник Земли (ИСЗ) вращается вокруг Земли. ИСЗ исчисляются тысячами, остальные ИС — десятками.
 Искусственный спутник Солнца вращается вокруг Солнца.
 Искусственный спутник Луны вращается вокруг Луны.
 Искусственный спутник Венеры вращается вокруг Венеры.
 Искусственный спутник Марса вращается вокруг Марса.

Помимо множества этих искусственных спутников, единичные земные космические аппараты выходили на орбиты: Юпитера («Галилео», «Юнона»), Сатурна («Кассини») и их крупнейших спутников, Меркурия («Мессенджер»), Весты и Цереры («Dawn»), кометы Чурюмова-Герасименко («Розетта») и нескольких околоземных астероидов («Хаябуса», «Хаябуса-2» и др.)